Stolzenfels am Rhein – cortometraggio del 1909 diretto da Franz Porten
Stolzenfels am Rhein – film del 1927 diretto da Richard Löwenbein